Rivière Alex, Saint-Ludger-de-Milot (municipalité), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.  ;
 Rivière Alex, Saint-Ulric (municipalité), La Matanie, Bas-Saint-Laurent, Québec. .